Proturentomon är ett släkte av urinsekter. Proturentomon ingår i familjen Protentomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trevfotingar
Proturentomon